

Letteratura 
 Flux – romanzo di Stephen Baxter del 1993

Musica 
 Flux – gruppo musicale indie olandese
 Flux – album degli Love Spirals Downwards del 1998
 Flux – singolo dei Bloc Party del 2007
 Flux – album di Tiki Taane del 2009
 Flux – singolo di Ellie Goulding del 2019
 Flux – album di Poppy del 2021

Televisione 
 FLUX – rete televisiva del passato

Altro 
 FLUX - Snodo d'oro – premio svizzero